апостол Тома — один з 12 апостолів Ісуса Христа.
 Тома Малейський — християнський святий та чудотворець IX століття.
 Тома Аквінський (1225–1274) — один з найвизначніших та найвпливовіших філософів і теологів в історії, засновник теологічної і філософської школи томізму, святий католицької церкви.